Hwardijśke (ukr. Гвардійське, do 1965 roku Gniłowody (Гниловоди) – wieś na Ukrainie, w  obwodzie tarnopolskim, w rejonie trembowelskim.

Przypisy

Bibliografia 
 

Wsie w obwodzie tarnopolskim
Rejon trembowelski